Výraz MIX nebo mix má více významů, mimo jiné:

MIX 
 MIX (fiktivní počítač)
 Milan Internet eXchange – peeringové centrum v Miláně, Itálie
 1009 – rok římskými číslicemi
 1009 (číslo) – číslo římskými číslicemi

mix 
 smíšenina, mixáž, mixování
 mix zóna, místo pro setkávání sportovců, politiků a umělců s novináři

Osoby 
 Tom Mix – americký westernový herec